Ліла Стар (, уроджена Даніель Ніколь Алонсо, ;  13 червня 1985 року, Кейп-Корал, Флорида, США) — американська порноактриса з кубинськими корінням.

Біографія 
Ліла Стар зросла в Маямі. До зйомок в порнофільмах працювала у продуктовому магазині, потім почала зніматися в аматорському порно. Пізніше переїхала в Лос-Анджелес. Її дебют в порно відбувся 6 квітня 2006 року в сцені з Едом Пауерсом, у фільмі «Dirty Debutantes 347», це був її перший досвід анального сексу. Її агентом став Джим Сауз, а вперше спродюсував Барі Легал. З тих пір вона стала зіркою в таких фільмах як «Babyface», «Sprung a Leak 2» і «Flesh Hunter 9». Друга її анальна сцена була у фільмі «Pinup Perversions» 2008 року, в 2011 році послідували ще два фільми: «the Lex Impaler 7» і «Anal Delight 2». 14 липня 2010 року в інтерв'ю Говарду Стерну Ліла сказала що не любить анальний секс.

У 2008 році Ліла з'явилася в кліпі «Set It Off» репера Kardinal Offishall. У липні 2010 року стала «Кицькою місяця» журналу Penthouse.

У серпні 2011 року через Twitter Ліла Стар оголосила, що виходить заміж за кубинського актора Lusac і припиняє кар'єру в порно. У неї народився син, якого назвали Lorellin.

2 серпня 2014 року Ліла Стар повернулася в порно і знялася в компанії Brazzers.

У 2018 році брала участь у кампанії Каньє Веста по просуванню його лінії одягу Yeezy.

За даними на 2019 рік знялася в 250 порнофільмах.

Нагороди та номінації 

 2007 AVN Award — Краща сексуальна сцена «Erotica XXX 12» (з Ріккі Агіларом)
 2007 °F. A. M. E. Awards — найсексуальніша фігура
 2008 Twistys — Модель липня
 2008 AVN — Кращий дебют
 2009 AVN Award — Краща групова сцена «King Cobra»
 2010 AVN Award номінація — Best All-Girl Group Sex Scene — Not Monday Night Football XXX (з Юрізан Белтран, Алісою Різ і Травень Чи)
 2011 AVN Award номінація — Best Group Sex Scene — Out Numbered 5

Журнали

HawkÁ 

 Mai 2007 (обкладинка)
 Avril 2008

Cheri 

 Février 2007 (обкладинка)
 Septembre 2007
 Décembre 2007 (обкладинка)
 Janvier 2008
 Avril 2008 (обкладинка)
 Août 2008
 Cheri Teens # 48
 Holiday 2008 (обкладинка)
 Décembre 2008
 Avril 2009
 Août 2009
 Octobre 2011 (обкладинка)
 Best of Cheri #219 (обкладинка)

Penthouse 

 Girls of Penthouse — Janvier/Février 2008
 Décembre 2009
 Juillet / Août 2010 (обкладинка)
 Girls of Penthouse — Janvier / Février 2011
 Girls of Penthouse — Mars / Avril 2011 (обкладинка)

High society 

 Septembre 2007
 Février 2011 (couverture)
 Juillet 2007
 Holiday 2008
 Septembre 2011 (обкладинка)
 Holiday 2011 (обкладинка)
 High Society Teen Angels # 42
 Very Best of High Society # 222

Hustler 

 Mars 2007
 Best of Hustler # 90 — Girl+Girl
 Mars 2007 (Канада)
 Mars 2008

Інші журнали 

 Rockstar — Janvier 2007
 Fox — Septembre 2007
 Adam Presents Stars of Porn Vol 15 # 4 — January 2008
 Finally Legal — Février 2008
 Oui # 413 — Février 2008
 Velvet # 134 — Avril 2008
 Adam World Film Guide Porn Stars Vol. 21 # 4 — Juin 2008
 Club — Juillet 2008
 Genesis # 147 — Mai 2009
 Spicy Latinas — Juin 2009
 Hot Vidéo — Septembre 2010 (обкладинка)
 Genesis # 167 — Mars 2012
 Hot Vidéo — Mai 2017 (обкладинка)

Фільмографія

2006 

 More Dirty Debutantes # 347 — 06/04/2006 (anal)
 Home Wreckers — 25/04/2006
 Black Cheerleader Search 78 — 27/04/2006
 Young As They Cum 20 — 28/04/2006
 Hot Latin Pussy Adventures 43 — 09/05/2006
 Watch Me Cum 3 — 12/05/2006
 110 % Natural 10 — 30/05/2006
 White Girlz — 02/06/2006
 1 Dick 2 Chicks 5 — 22/06/2006
 No Swallowing Allowed 9 — 27/06/2006
 Cum Coat My Throat — 28/06/2006
 It's A Daddy Thing — 28/06/2006
 Barely Legal: 18th Birthday — 11/07/2006
 Teenage Spermaholics 5 — 18/07/2006
 Erotica XXX 12 — 03/08/2006
 Well Hung Amateurs 3 — 10/08/2006
 Semen Sippers 5 — 28/08/2006
 Teen Dreams 13 — 13/09/2006
 My Dirty Angels 4 — 27/09/2006
 What An Ass 3 — 05/10/2006
 Peter North's P. O. V. 14 — 17/10/2006
 Busty College Coeds P. O. V. — 24/10/2006
 Nut The Face — 27/10/2006
 Flesh Hunter 9 — 13/11/2006

2007 

 Jail Bait 3 — 31/01/2007
 Teen Cum Dumpsters 3 — 02/02/2007
 It Takes Two 2 — 05/02/2007
 Angels Of Debauchery 6 — 12/02/2007
 P. O. V. Pervert 8 — 27/02/2007
 I Love Lela — 06/03/2007
 Manuel Ferrara Fucks Them All — 07/03/2007
 Black Owned 2 — 08/03/2007
 Pop Goes The Weasel — 12/03/2007
 Slutty And Sluttier 2 — 19/03/2007
 Amazing Cuban Ass — 28/03/2007
 A dream cum true — 02/04/2007
 Fantasy All Stars 4 — 05/04/2007
 Racial Tension 2 — 27/04/2007
 Wet Food — 09/05/2007
 Semen Sippers 6 — 21/05/2007
 Slutty And Sluttier 3 — 25/05/2007
 Lovely Lela Star — 21/06/2007
 Be My Bitch 3 — 09/07/2007
 Strap It On 6 — 19/07/2007
 Suck It Dry 4 — 23/07/2007
 Wasted Youth 4 — 30/07/2007
 Feeding Frenzy 9 — 24/08/2007
 Tease Me Then Please Me 6 — 03/09/2007
 Platinum P. O. V. Fixation — 05/11/2007
 Fetish Fucks
 Deep Throat This 36
 Demons Within
 Barely Legal: Corrupted 8
 Baby Face
 American MILF
 Darksider Riders 3
 Bound And Gagged Costume Beauties
 Costume Bondage Fantasies
 First Offense 21
 Gag On This 20
 Hot Sauce 4
 I Love Paulina
 Jenna Loves Justin Again
 La Femme Chanel
 Lascivious Liasions
 Lela Undone
 Meet The Twins 11
 MILF Invaders
 No man's Land Interracial 10
 North Pole 65
 Pin Up Honeys 2
 Pin Up Perversions
 Slime Ballin'
 Sprung A Leak 2
 TEENstravaganza! 2
 TEENstravaganza! 3
 Teeny Bopper Club 5
 Top Notch Bitches 6
 Ultimate Sex Tease
 Young, Wet, Horny 2
 Naked Beauties Held in Bondage
 Bare-Skinned Girls in Struggle Bondage!

2008 

 No Cum Dodging Allowed 8 — 21/02/2008
 Squirt-Stravaganza! — 13/03/2008
 Girls Girls Love 3 — 26/05/2008
 Tunnel Vision 3 — 28/05/2008
 Lez-Stravaganza 6 — 19/06/2008
 Load Warriors — 05/08/2008
 Teenage Sexaholics — 07/08/2008
 Ultimate Feast 3 — 03/10/2008
 She's Cumming — 18/10/2008
 Swallowed — 24/11/2008
 Solo-Stravaganza!
 Lusty Latinas
 Screen Dreams 2
 Wrap-Happy Model Captors!
 Meet The Twins 11
 MILFs Vs. Teens
 Barely Legal: P. O. V. 2
 Chloro Bondage Trickery!
 Cock Suckers
 Teens O Plenty
 Brea's Mirror Image
 I Love Latinas 4
 Fantasy All Stars 7
 High Definition
 King Cobra
 Pin Up Perversion 8 — (anal)

2009 

 Point Of View Pantyhose Sex 20 — 23/01/2009
 Only The Beautiful 2 — 06/04/2009
 I Love Brunettes 2 — 06/04/2009
 Load Sharing 2 — 11/05/2009
 Fucked Them First — 25/05/2009
 Lez-Stravaganza 10 — 19/06/2009
 Tightly Roped Coeds
 Girls Will Be Girls 5
 Lela Star Loves Cock
 Matt's Models 12

2010 

 Neighbourhood Romp — 16/02/2010
 The British are Cumming — 19/04/2010
 We Live Together.com 14

2011 

 Lela Star is Back Bitches!!! — 08/05/2011
 Lela Star's Ballet Style!!! — 18/05/2011
 Best Tits of 2011 : Lela Star — 07/06/2011
 My Dad's Hot Girlfriend — 09/06/2011
 Fucking On The Internets.Com — 27/07/2011
 Lela Star Gets An Anal Burglary — 01/11/2011 (anal)
 The Lex Impaler #7 — 03/12/2011 (anal)

2014 

 Persuading Lela — 04/08/2014
 Under the desk — 10/09/2014
 Me and My Girlfriend 7

2015 

 Kim K Fucks the Paparazzi — 15/05/2015
 Bootylicious — 14/09/2015
 I Have A Wife — 02/10/2015
 Infiltrating Kim K — 07/11/2015
 Booty view — 07/11/2015

2016 

 Patiently Waits For Creampie — 19/01/2016
 Kim's Yoga Pants — 16/02/2016
 Sun Bathing with Lela Star — 07/03/2016
 My wife's Hot Friend — 06/06/2016
 Extra Amenities — 15/09/2016
 Girls Of Bangbros Volume 61: Lela Star — 27/09/2016

2017 

 Confessions from suburbia — 22/12/2017

2018 

 Lela commissions A Cock — 09/04/2018
 Borrow A Boyfriend — 29/04/2018
 The Perfect Hostess 2 — 12/05/2018
 1800 Phone Sex : Line 10 — 22/05/2018
 1800 Phone Sex : Line 12 — 24/05/2018
 Jerking The Morning Shift — 21/06/2018
 Lela Pays Her Dues — 27/06/2018
 Bed & Sweatfest — 03/07/2018
 Bad Cop Black Cock — 06/07/2018
 Help : i'm Addickted to Cock! — 28/07/2018
 Side Chick Showdown — 08/08/2018 (avec Gina Valentina)
 Ridding The Wife — 11/08/2018
 Hot Decorator Milf — 20/08/2018
 Creampie Diaries : Part 1 — 09/09/2018
 Creampie Diaries : Part 2 — 10/09/2018
 Creampie Diaries : Part 3 — 11/09/2018
 When Girls Play Ball — 15/09/2018
 Lit Latina Night Out — 16/09/2018
 Brazzers House 3: Episode 1 — 18/09/2018
 What to Wear — 24/09/2018
 Brazzers House 3: Episode 2 — 25/09/2018 (anal)
 Assage: The Lela Star Method — 30/09/2018 (anal)
 Brazzers House 3: Episode 3 — 02/10/2018
 Thick And Wet — 05/10/2018

 Brazzers House 3: Episode 4 — 09/10/2018
 Brazzers House 3 : Unseen Moments — 02/11/2018 (BTS)
 Brazzers House 3 : Finale — 08/11/2018
 Black Friday Fuckfest — 20/11/2018
 Wanted Fucked or Alive : Part 1 — 09/12/2018
 Wanted Fucked or Alive : Part 2 — 13/12/2018
 Ass Out — 27/12/2018

2019 

 Get it up grandpa — 03/01/2019
 Suck Slut — 09/01/2019
 Learning th hard way — 30/01/2019 (Anal)
 Hike that ass — 31/01/2019
 All the glitters is Lela — 16/02/2019
 Lelas panty Thief — 07/03/2019
 Brazzibots : Part 3 — 12/03/2019
 Brazzibots : Part 4 — 16/03/2019
 Laying a hand on Lela — 30/03/2019
 Double Bubble Trouble — 17/04/2019 (Anal)
 Lela Star tits and ass on south Beach! — 23/04/2019
 I don't know her — 10/05/2019
 Smashing Ass — 27/05/2019 (Anal)
 Booty Calls — 29/05/2019
 Admiring the view — 07/06/2019
 Never enough oil — 11/06/2019
 Lela Craves the rave — 21/06/2019
 When Lela met Robbin — 25/06/2019
 Thick Chick Loves Dick — 08/07/2019
 Sex preparedness class — 09/07/2019
</div>

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Профіль  на сайті AVN

Американці кубинського походження
Penthouse Pets
Американські порноакторки
Уродженці Флориди
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Народились 1985
Народились 13 червня